|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Formule Renault 3.5 Series seizoen 2008
|-
| vorige: 2007 || volgende: 2009 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Giedo van der Garde || 137
|-
| 2 ||  Julien Jousse || 106
|-
| 3 ||  Fábio Carbone || 97
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Tech 1 Racing || 175
|-
| 2 ||  Ultimate Signature || 159
|-
| 3 ||  P1 Motorsport || 142 
|}

Het Formule Renault 3.5 Series-seizoen 2008 was het elfde Formule Renault 3.5 Series-seizoen en het vierde onder deze naam. Het seizoen bestond uit 17 races, verdeeld over 9 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 Voor de eerste drie posities in de kwalificatie voor race 2 werden respectievelijk 4, 2 en 1 punt uitgereikt.
 De coureur die de snelste ronde rijdt krijgt twee bonuspunten.

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
* Deze coureur heeft het bonuspunt voor de meeste gewonnen posities.
† Deze coureurs hebben de finish niet gehaald maar zijn wel geklasseerd aangezien zij meer dan 90% van de race hebben gereden.

Autosport in 2008
2008